Kassai István (1430 körül – 1499 előtt) építész, szobrász
 Kassai István (?–1644) erdélyi fejedelmi tanácsos, ítélőmester
 Kassai István (1959) zongoraművész